Mirandolina ist der Name folgender Bühnenwerke:

 Mirandolina (1753), Komödie von Carlo Goldoni, italienischer Originaltitel La locanderia, im Deutschen auch Die Wirtin genannt
 folgende Vertonungen bzw. Verfilmungen dieser Komödie:
 Mirandolina (Guglielmi) (1773), Oper von Pietro Alessandro Guglielmi
 Mirandolina (Martinů) (1954), Oper von Bohuslav Martinů
 Mirandolina (1980), italienischer Originaltitel La locanderia, TV-Verfilmung (SWR)